Franqueville è il nome di alcuni comuni francesi:

 Franqueville – Aisne
 Franqueville – Eure
 Franqueville – Somme
 Franqueville-Saint-Pierre – Senna Marittima